

Собіно — село, Холмогорський район, Архангельська область
 Собіно — присілок, Шарканський район, Удмуртія

Див. також 
 Собінка
 Собінський